Yuri – genere di manga
Yuri – nome proprio di persona maschile
Yuri – cantante sudcoreana nata nel 1976
Kwon Yuri – cantante sudcoreana nata nel 1989 membro delle Girls' Generation
Yuri – cantante messicana
Yuri – Brand pelletteria ed accessori italiano
Yuri Ivanov – personaggio della serie manga e anime Beyblade
Yuri Mabi Dala, noto solo come Yuri – calciatore angolano

Pagine correlate
Juri
Jurij